El Torneig de Florianópolis 2016, també conegut com a Brasil Tennis Cup 2016, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La quarta edició se celebrà entre l'1 i el 7 d'agost del 2016 a Florianópolis, Brasil.

La tennista hongaresa Tímea Babos va disputar ambdues finals però no es va poder imposar en cap.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016